Schickert ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schickert (1860–1926), deutscher Regierungsbeamter und Politiker
 Günter Schickert (* 1949), deutscher Musiker
 Hartmut Schickert (1950–2008), Wissenschaftspublizist, Fachgebiet Archäologie
 Klaus Schickert (1908–?), deutscher Historiker und Autor
 Ludwig Schickert (1901–1951), deutscher Politiker
 Paul Schickert (1827–1905), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Schickert-Werke, ehemalige Chemiewerke 
 Schickert-Werk Bad Lauterberg
 Schickert-Werk Rhumspringe
 Schicker